Voskressénskoie (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Voskressénskoie (Ivànovo), poble de la província d'Ivànovo, a Rússia
 Voskressénskoie (Khabàrovsk), poble del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Voskressénskoie (Sakhalín), poble de la província de Sakhalín, a Rússia
 Voskressénskoie (Iúriev-Polski), poble de la província de Vladímir, a Rússia
 Voskressénskoie (Koltxúguino), poble de la província de Vladímir, a Rússia
 Voskressénskoie (Saràtov), poble de la província de Saràtov, a Rússia